Olaf steht für:

 Olaf, ein Vorname
 olaf, der erste Buchstabe des syrischen Alphabets

Die Abkürzung OLAF steht für:

 Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (Abk. der französischen Bezeichnung )
 OLAF (Kunstprojekt) (Abk. des Schweizer Kunstprojekts Organisation zur Lösung der Ausländerfrage)

Abkürzung